Плешівец — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Плешівец — природний заповідник в Малих Карпатах, Словаччина.
 Вельки Плешівец — гора в Малих Карпатах, Словаччина.